Никола́й Гавриле́нко:
 Гавриленко, Николай Васильевич (1941—1991) — белорусский советский спортсмен и тренер.
 Гавриленко, Николай Георгиевич (1910 — ?) — директор Мариупольского металлургического завода имени Ильича в 1949—1957 годах.
 Гавриленко, Николай Евстафьевич (1908—1968) — председатель Днепропетровского облисполкома (1952—1954).
 Гавриленко, Николай Мефодьевич (род. 1937) — украинский и советский политический, государственный и общественный деятель.